Генна́дий Смирно́в:
 Смирнов, Геннадий Васильевич (1940—2020) — российский географ, океанолог.
 Смирнов, Геннадий Геннадьевич (род. 1972) — российский актёр.
 Смирнов, Геннадий Дмитриевич (род. 1933) — советский конструктор, лауреат Государственной и Ленинской премий.
 Смирнов, Геннадий Михайлович (1955—2000) — советский и российский футболист.
 Смирнов, Геннадий Николаевич (1940—1998) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Геннадий Иванович (1903—1938) — советский государственный деятель, Председатель Государственной плановой комиссии при Совете Народных Комиссаров СССР.